Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Murphy Jensen che hanno battuto in finale Mike Briggs e Trevor Kronemann per walkover.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (Campioni)
 Jonathan Canter /  Andrew Castle (semifinali)

 Doug Eisenman /  Kenny Thorne (semifinali)
 Matt Lucena /  Bent-Ove Pedersen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1991